Il doppio del Paine Webber Classic 1986 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ken Flach e Robert Seguso erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Peter Doohan e Paul McNamee.

Andrés Gómez e Ivan Lendl hanno battuto in finale 7–5, 6–4 Doohan e McNamee.

Teste di serie
 Ken Flach /  Robert Seguso (primo turno)
 Scott Davis /  David Pate (primo turno)
 Peter Fleming /  Christo van Rensburg (primo turno)
 Brad Gilbert /  Vince Van Patten (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Paine Webber Classic 1986